Claudio Nassi – calciatore e dirigente sportivo
 Maurizio Nassi – calciatore
 David Cohen Nassi – agricoltore e mercante

Pagine correlate
 Nessi